Desbordamiento («overflow» u «overrun», en inglés), en informática, puede hacer referencia a:

 El desbordamiento aritmético, un fallo informático que se da cuando el código almacenado en un registro supera su valor máximo.
 El desbordamiento de búfer (buffer overflow o buffer overrun, en inglés), un error de software que se produce cuando un programa no controla adecuadamente la cantidad de datos que se copian sobre un área de memoria reservada a tal efecto.
 El desbordamiento de montículo (heap overflow o heap overrun, en inglés), un problema aritmético que hace referencia al exceso de flujo de datos sobre un montículo.
 El desbordamiento de pila (stack overflow o stack overrun, en inglés), un problema aritmético que hace referencia al exceso de flujo de datos almacenados en la pila de una función.

Enlaces externos